Obed (hebräisch für „Diener“) steht für:

 Obed (Bibel), mehrere Personen im Tanach 
 Obed (Alberta), Ort in Alberta
 Obed (Arizona), Geisterstadt im nördlichen Arizona
 Tell el-Obed, archäologischer Fundplatz im Irak
 Obed-Zeit, nach dem Ort Tell el-Obed benannte archäologische Periode

Obed ist der Familienname folgender Personen:

 Aiman Obed (* 1967), deutsch-israelischer Chirurg
 Elisha Obed (1952–2018), bahamaischer Boxer 
 Simpson Obed (* 1989), vanuatuischer Kricketspieler

Siehe auch:
 Obeid
 Obaid